

Onomastica
Rózsa – forma ungherese del nome proprio di persona femminile Rosa

Persone
László Rózsa (1965) – giocatore di calcio a 5 ungherese
Miklós Rózsa (1907-1995) – compositore ungherese
Norbert Rózsa (1972) – nuotatore ungherese

ru:Рожа